Compagnon est un mot français qui désigne littéralement . Plus généralement il désigne ceux qui partage une même activité, un même intérêt, un même idéal.

Au singulier 
Au sens large, un compagnon est une personne qui est présente aux côtés d'une autre (qui « accompagne ») tout au long d'un parcours. Plus particulièrement, il peut désigner :
 un concubin
 compagnonnage

Au pluriel 
Utilisé au pluriel, désigne généralement les membres d'une communauté d'intérêts, ex :« Les compagnons du tour de France ».

Voir aussi : compagnonnage.

Autres compagnons 
 Les Compagnons, cavalerie d'élite de l'armée macédonienne ;
 La Fédération des Compagnons Boulangers et Pâtissiers restés fidèles au Devoir ;
 Les Compagnons du Tour de France (Fédération Compagnonnique du Bâtiment et autres métiers) ;
 Les Compagnons du Devoir ;
 La Société des Compagnons Selliers Tapissiers Maroquiniers Cordonniers-Bottiers du Devoir du Tour de France - Famille du cuir ;
 L'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France ;
 L'Association de Compagnons Passants Tailleurs De Pierre ;
 Les Compagnons de la Libération ;
 En franc-maçonnerie, le terme « compagnon » désigne le second degré maçonnique après celui d'apprenti. Il est suivi par le degré de maître ;
 Les Compagnons d'Emmaüs ;
 Les Compagnons de Mahomet ;
 Les Compagnons de la chanson ;
 Les compagnons, branche ainée des Scouts et Guides de France et des Scouts musulmans de France ;
 Les Compagnons Bâtisseurs, une association belge qui propose des projets de volontariat et des chantiers internationaux ;
 Les Compagnons de Rougemont, compagnie médiévale belge ;
 Les Compagnons de Baal est une série française de 1968 ;
 Les Compagnons de Jéhu est un roman historique écrit par Alexandre Dumas, publié en 1857, et une série ;
 Les membres des Grandes Compagnies étaient également nommés compagnons ;
 Compagnons, film de François Favrat ;
 Compagnons, livre de Louis Guilloux.

Patronymes 

 Antoine Compagnon (1950-), professeur de littérature au Collège de France ;
 Charles Compagnon (1981-), restaurateur français ;
 Claire Compagnon, haute fonctionnaire française ;
 Général Jean Compagnon, est un général français, père du précédent ;
 Jean Compagnon (1837-1900), est un charpentier ayant réalisé le montage de la Tour Eiffel ;
 Jean Compagnon (1916-2010), général français ;
 Philippe Compagnon (1951-), peintre français.

Notes et références

Voir aussi 
 Matrice compagnon